Alv kan syfta på:

 Alv (jord) – en typ av jordlager.
 Alver – övernaturliga väsen i fornnordiska sagor och myter
 Alvhemmen – ett namn från de isländska sagorna på Sveriges västkust och Norges sydvästkust 
 Alver (Tolkien) – figurer i J.R.R. Tolkiens verk.
 Alver (fantasy) – varelser i andra moderna fantasyverk (inklusive bordsrollspel och lajv)

Se även
Alf (olika betydelser)